Лайга:

 Лайга — деревня, Куединский район, Пермский край, Россия
 Лайга — река в Томской области, приток Кети
 Лайга — река в Башкортостане и Пермском крае, приток Ирмизы